La rue de l'Épée peut désigner :

Rue de l'Épée à Bruxelles ;
 Rue de l'Épée à Liège.

Rue de l'Épée à Cambrai ;
 Rue de l'Épée à Dieppe ;
 Rue de l'Épée à Lyon.